Cronos est un protocole d'échange décentralisé créé par l'entreprise Crypto.com. Son jeton natif est le CRO.

Histoire 
Lancé en 2017 sur la blockchain Ethereum, le token MCO est émis par l'entreprise Crypto.com (anciennement Monaco) et supporte ses différentes cartes de débit ;  sa création en 2016 via une Initial Coin Offering a permis lever la somme de 27 millions de dollars. En août 2020, le MCO est abandonné au profit du CRO, qui devient la commodité unique de cette plateforme d'échange de cryptomonnaies. 

Le 25 mars 2021, la blockchain Crypto.org Chain est lancée avec le Cosmos SDK - elle intègre donc l'écosystème Cosmos. Son fonctionnement en preuve d'enjeu permet de récompenser les détenteurs qui bloquent leurs tokens pour sécuriser le réseau. La valeur du CRO réside majoritairement dans les offres de cartes de débit de sa société-mère (émises par Visa), qui demande qu'une certaine somme soit bloquée pendant six mois.

Le 8 novembre 2021 est lancée la blockchain Cronos, axée sur la finance décentralisée. Elle fonctionne avec le CRO, et encourage le développement d'applications décentralisées par des entités tiers.

En février 2022, le CRO est renommé Cronos, en faveur d'une autre blockchain éponyme lancée par Crypto.com, mais centrée cette fois-ci sur le DeFi.

Le 8 novembre 2022, dans le sillage de l'affaire FTX, le token natif de Crypto.com passe d'une capitalisation de 3 milliards de $ à 1.6 milliards de $.

Références 

Crypto-monnaie